Il doppio del torneo di tennis Noto International Women's Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Kumiko Iijima e Akiko Yonemura che hanno battuto in finale Miki Miyamura e Mari Tanaka 6-1, 4-6, [10-5].

Teste di serie 

 Varatchaya Wongteanchai /  Varunya Wongteanchai (semifinali)
 Misa Eguchi /  Akiko Ōmae (semifinali)

 Kumiko Iijima /  Akiko Yonemura (Campionesse)
 Miki Miyamura /  Mari Tanaka (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Noto International Women's Open 2012